Ricardo Jiménez puede referirse a: 

 Ricardo Jiménez  (n. 1956), nacionalista puertorriqueño. 
 Ricardo Jiménez de Alba (n. 1984), futbolista mexicano. 
 Ricardo Jiménez Jaramillo (1874-1945), político colombiano. 
 Ricardo Jiménez Mejía (n. 1963), militar colombiano. 
 Ricardo Jiménez Molina (n. 1983), futbolista mexicano. 
 Ricardo Jiménez Oreamuno (1859-1945), político costarricense.